Мирославка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мирославка — деревня в Березинском районе Минской области.

Россия 
 Мирославка — деревня в Ростовском районе Ярославской области.

Украина 
 Мирославка — село в Рожищенском районе Волынской области.
 Мирославка — село в Бердичевском районе Житомирской области.